

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Barnaba a Ferrara, nel XVI secolo dedicata alla Santa Croce
 Chiesa di San Barnaba a Modena
 Chiesa di San Barnaba a Parma

Lazio 
 Chiesa di San Barnaba a Roma
 Basilica di San Barnaba a Marino

Liguria 
 Chiesa di San Barnaba a Genova

Lombardia 
 Chiesa di San Barnaba a Brescia
 Chiesa di San Barnaba a Mantova
 Chiesa di San Barnaba a Milano
 Chiesa di San Barnaba a Salmezza frazione di Nembro

Piemonte 
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine e di San Barnaba a Torino

Toscana 
 Chiesa di San Barnaba a Firenze

Veneto 
 Chiesa di San Barnaba a Venezia
 Chiesa di San Barnaba Apostolo a Saguedo, frazione di Lendinara

Svizzera 
 Chiesa di San Barnaba a Capriasca